Municipio de Jackson puede hacer referencia a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

Carolina del Norte
 Municipio de Jackson (condado de Nash, Carolina del Norte).
 Municipio de Jackson (condado de Northampton, Carolina del Norte).
 Municipio de Jackson (condado de Union, Carolina del Norte).
Dakota del Norte
 Municipio de Jackson (Dakota del Norte).
Indiana
 Municipio de Jackson (condado de Allen, Indiana).
 Municipio de Jackson (condado de Bartholomew, Indiana).
 Municipio de Jackson (condado de Dubois, Indiana).
 Municipio de Jackson (condado de Greene, Indiana).
 Municipio de Jackson (condado de Hancock, Indiana).
 Municipio de Jackson (condado de Howard, Indiana).
 Municipio de Jackson (condado de Jackson, Indiana).
 Municipio de Jackson (condado de Jay, Indiana).
 Municipio de Jackson (condado de Miami, Indiana).
 Municipio de Jackson (condado de Orange, Indiana).
 Municipio de Jackson (condado de Ripley, Indiana).
 Municipio de Jackson (condado de Starke, Indiana).
 Municipio de Jackson (condado de Sullivan, Indiana).
 Municipio de Jackson (condado de Washington, Indiana).
 Municipio de Jackson (condado de Wells, Indiana).
Iowa
 Municipio de Jackson (condado de Adair, Iowa).
 Municipio de Jackson (condado de Benton, Iowa).
 Municipio de Jackson (condado de Jackson, Iowa).
Kansas
 Municipio de Jackson (condado de McPherson, Kansas).
 Municipio de Jackson (condado de Sumner, Kansas).
Misuri
 Municipio de Jackson (condado de Buchanan, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Andrew, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Camden, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Clark, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Daviess, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Grundy, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Johnson, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Linn, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Maries, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Monroe, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Nodaway, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Osage, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Polk, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Putnam, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Shelby, Misuri).
 Municipio de Jackson (condado de Sullivan, Misuri).
Nueva Jersey
 Municipio de Jackson (Nueva Jersey).
Ohio
 Municipio de Jackson (Ohio).
Pensilvania
 Municipio de Jackson (condado de Butler, Pensilvania).
 Municipio de Jackson (condado de Greene, Pensilvania).
 Municipio de Jackson (condado de Huntingdon, Pensilvania).
 Municipio de Jackson (condado de Luzerne, Pensilvania).
 Municipio de Jackson (condado de Perry, Pensilvania).